Bleed (Angel Dust), een studioalbum
Bleed (Hot Chelle Ray), een single
Bleed (Meshuggah), een single
Bleed (We Are the Ocean), een single
Bleed It Out, een single van Linkin Park
Bleed (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022